Чемпионат Европы по гандболу среди женщин проводится с 1994 года один раз в два года под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF).

Результаты

Участники

Рекорды

Лучшие бомбардиры 

 1994.  Агнеш Фаркаш — 48
 1996.  Хьерсти Грини — 48
 1998.  Аушра Фридрикас — 68
 2000.  Симона Гогирла — 68
 2002.  Агнеш Фаркаш — 58
 2004.  Бояна Радулович — 72
 2006.  Надин Краузе — 58
 2008.  Линн-Кристин Рьегельхут — 51

 2010.  Кристина Нягу — 53
 2012.  Катарина Булатович — 56
 2014.  Изабель Гульден — 58
 2016.  Нора Мёрк — 53
 2018.  Катарина Крпеж — 50
 2020.  Нора Мёрк — 52
 2022.  Нора Мёрк — 50

Символические сборные

См. также 
 Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Европейской гандбольной федерации